Kalāteh-ye kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalāteh-ye (ort, lat 36,16, long 57,62), Khorasan, 
 Kalāteh-ye (ort, lat 35,72, long 61,05), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar